

Geografia de Espanha
Serra de Gredos — cordilheira no centro da península Ibérica, situada entre as províncias espanholas de Ávila, Cáceres e Toledo

Circo de Gredos — circo glaciar situado na zona central da vertente norte da Serra de Gredos

Municípios da província de Ávila, Castela e Leão
Navarredonda de Gredos
San Juan de Gredos

Outros usos
SEAT Gredos — automóvel sedan compacto

Desambiguações de topônimos